Milag ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Milag (1598–1657), Jurist und Diplomat in fürstlich-anhaltischen Diensten

Milag steht als Abkürzung für:

 Milag (Lager), Marine-Internierten-Lager

Siehe auch:
 Milak

Abkürzung